Иван Шредер (Шрёдер): Шредер, Иван Николаевич (1835—1908) — русский скульптор.
 Шредер, Иван Фёдорович (1858—1918) — российский физико-химик.

См. также 
 Шрёдер, Иоганн